Панджгур (, ) — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан. Административный центр — город Панджгур.

География 
Площадь округа — 16 891 км². На севере граничит с округом Вашук, на западе — с территорией Ирана, на юге — с округом Кечь, на востоке — с округом Аваран, на северо-востоке — с округом Харан.

Административно-территориальное деление 
Округ делится на два техсила :
 Панджгур
 Говарго
и 16 союзных территорий.

Население 
По данным  переписи 1998 года, население округа составляло 234 051 человека, из которых мужчины составляли 53,68 %, женщины — соответственно 46,32 %. На 2009 год уровень грамотности населения (от 10 лет и старше) составлял 49 %. Уровень урбанизации — 9 %. Средняя плотность населения — 13,9 чел./км². В национальном составе преобладают белуджи (98 %), также представлены брагуи, пуштуны и пенджабцы.

Ссылки 
 PANJGUR DISTRICT AT A GLANCE 
 Development Profile 2011  

Округа пакистанского Белуджистана